Powers steht für:
 Powers (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Powers (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Austin Powers, Hauptfigur einer satirischen, die James-Bond-Filme parodierenden Filmtrilogie

Powers ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Powers (Alabama)
 Powers (Arkansas)
 Powers (Indiana)
 Powers (Michigan)
 Powers (Mississippi)
 Powers (Montana)
 Powers (North Carolina)
 Powers (Ohio)
 Powers (Oklahoma)
 Powers (Oregon)
 Powers (Tennessee)
 Powers (Washington)